John Edward Lloyd je lahko:
 John Edward Lloyd (general)
 John Edward Lloyd (zgodovinar)